A Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom) é um órgão de polícia judiciária subordinado à Divisão de Atendimento ao Turista - DEATUR do Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas - DECADE da Polícia Civil do Estado de São Paulo. 

Fundada em 1985, tem por atribuições registrar e investigar os crimes ocorridos nas dependências das estações do Metrô de São Paulo e nas dependências das estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM localizadas dentro dos limites da capital paulista. Quando de sua criação, encontrava-se na, então denominada, estação Tietê, hoje, localiza-se no mezanino da estação Palmeiras-Barra Funda, na Linha 3-Vermelha do Metrô.

Polícia Civil do Estado de São Paulo